Сабетта:
 Сабетта — вахтовый посёлок в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
 Сабетта (аэропорт) — международный аэропорт на полуострове Ямал
 Сабетта (порт) — арктический порт на западном берегу Обской губы Карского моря